Guggernüll kan syfta på följande platser:

Schweiz 

 Cucalner, bergstopp, Graubünden,  
 Guggernüll (bergstopp i Schweiz), Graubünden,